Ochmann ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Ochmann († 1418), katholischer Bischof von Reval
 Otto Ochmann (1883–1957), deutscher Politiker
 Bernhard Ochmann (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Mauricio Ochmann (* 1977), mexikanischer Schauspieler
 Richard Ochmann (1918–2008), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Wiesław Ochman (* 1937), polnischer Opernsänger (Tenor)